Găureni ist der Name mehrerer Orte:

 in Rumänien:
 Găureni (Iași), Dorf im Kreis Iași

 in der Republik Moldau:
 Găureni (Ialoveni), Dorf im Rajon Ialoveni
 Găureni (Nisporeni), Dorf im Rajon Nisporeni